Capuchina puede referirse a:

Religión 
Orden Capuchina o de Capuchinos;
La monja perteneciente a la Orden de Clarisas Capuchinas, una reforma de la Segunda orden de San Francisco de la Iglesia católica, conocidas habitualmente como monjas capuchinas o clarisas capuchinas;
La iglesia de La Capuchina, perteneciente a la orden Capuchina y situada en la ciudad de Bogotá;

Botánica 
La planta ornamental Tropaeolum majus, original de Perú, llamada comúnmente capuchina;
El nombre común del hongo comestible Tricholoma portentosum.